Könnemann ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Könnemann (1926–2016), deutscher Historiker
 Eva Könnemann (* 1973), Filmemacherin
 Miloslav Könnemann (1826–1890), böhmisch-deutscher Komponist und Kapellmeister
Siehe auch:
 Könemann